Italiens damlandslag i fotboll () är det landslag som representerar Italien inom damfotbollen.

Landslaget spelade sin första landskamp den 23 februari 1968 i Viareggio, där dåvarande Tjeckoslovakien besegrades med 2–1. Den 2 november 1969 vann Italien den inofficiella Europacupen för damlandslag där de finalbesegrade Danmark med 3–1 i Turin.

Nuvarande landslagstrupp

Källor

Externa länkar

Rec. Sport. Soccer Statistics Foundation - Italiens damlandskamper i fotboll 

Damlandslaget
Fotbollslandslag
Fotbollsdamerna
Landslag startade 1968